II. Démétriosz Aitólikosz makedón király
II. Démétriosz Nikatór Szeleukida király